Branford (Connecticut)
 Branford Center (stadsdeel van bovenstaande plaats)
 Branford (Florida)